Girón bezeichnet

 eine Stadt in Ecuador: Girón (Ecuador)
 eine Stadt in Kolumbien: San Juan de Girón, auch einfach als Girón bekannt

Girón ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Girón (1954–2020), mexikanischer Wasserspringer
 Gustavo Girón Higuita (* 1940), kolumbianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Tumaco
 José Antonio Girón de Velasco (1911–1995), spanischer Politiker und Minister 
 Pedro Girón de Ahumada (1778–1842), spanischer General und Staatsmann

Siehe auch:
 Giron (Begriffsklärung)